

Acronimi 
KFA – acronimo di Korean Friendship Association (Associazione di Amicizia con La Corea del Nord)
KFA – acronimo della Federazione calcistica della Corea del Sud (dall'inglese Korean Football Association)
KFA – acronimo della Federazione calcistica del Kuwait (dall'inglese Kuwait Football Association)

Codici 
KFA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kiffa (Mauritania)
kfa – codice ISO 639-3 della lingua kodava